Culiacán puede referirse a:

Lugares 

 Culiacán o Municipio de Culiacán, municipio del Estado de Sinaloa, México.
 Culiacán Rosales, capital del Estado de Sinaloa y cabecera municipal del Municipio de Culiacán, México.
 Culiacancito, localidad del municipio de Culiacán.

Deporte 
 Tomateros de Culiacán, equipo de béisbol.
 Caballeros de Culiacán, equipo de baloncesto.

Geografía 
 Valle de Culiacán, valle localizado en el centro del Estado de Sinaloa, México.